Сент-Амбруа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Сент-Амбруа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар